Liamine peut désigner : 
 la Liamine, une rivière de Russie qui coule dans le district autonome des Khantys-Mansis.

Patronymes 
Liamine (masculin ; ) ou Liamina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Kirill Liamine (1983-), joueur de hockey sur glace russe.
 Nikita Liamine (1985-), joueur de volley-ball russe.

Patronyme russe